César da Silva Junior é um professor e autor de livros didáticos brasileiro.

Biografia
Licenciado e bacharel pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, é professor aposentado da rede particular do Estado de São Paulo e autor de livros didáticos de biologia.

Obras do autor
 Coleção Ciências – Entendendo a Natureza - 5ª a 8ª séries
 Coleção Biologia - 3 volumes
 Biologia - Volume único
 Coleção Ciências - Estudo Dirigido – 6ª e 7ª séries
 Vocabulário Etimológico de Biologia

Ligações externas
Perfil do autor no site da Editora Saraiva

Autores de livros didáticos do Brasil
Professores do Brasil